Новое Усманово — село в Камышлинском районе Самарской области. Административный центр и единственный населенный пункт сельского поселения Новое Усманово.

География 
Находится на реке Сок на расстоянии примерно 11 километров по прямой на восток от районного центра села Камышла.

История
Основано в 1782 году. В 1895 году учтено 158 дворов,1040 жителей и 2 мечети. Ранее отмечалось (1872 год), что население представляет собой тептярей, поселенных на казенных землях.

Население 
Постоянное население составляло 1444 человека (татары 89%) в 2002 году, 1360 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Камышлинского района